Reiffenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Reiffenstein (1868–1951), österreichischer Fotograf und Fotoverleger
 Carl Theodor Reiffenstein (1820–1893), deutscher Architektur- und Landschaftsmaler
 George Reiffenstein (1883–1932), kanadischer Ruderer
 Gottlieb Benjamin Reiffenstein (1822–1885), österreichischer Maler und Lithograf
 Ingo Reiffenstein (* 1928), österreichischer Altgermanist, Mundart- und Namenforscher
 Johann Reiffenstein († 1528), deutscher Humanist
 Johann Wilhelm Reiffenstein (* um 1520; † 1575), deutscher Humanist 
 Johann Friedrich Reiffenstein (1719–1793), römischer Antiquar
 Leo Reiffenstein (1856–1924), österreichischer Maler
 Manfred Reiffenstein (1894–1986), österreichischer Maschinenbauingenieur
 Wilhelm Reiffenstein (1482–1538), deutscher Humanist

Siehe auch:
 Reifenstein